Фигурное катание на зимней Универсиаде 1997 года — соревнования по фигурному катанию на XVIII Всемирной зимней Универсиаде. Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Все соревнования были проведены с 24 января по 2 февраля 1997 года в Муджу (Республика Корея).

Участники 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 1997 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1969 года и 31 декабря1979 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = спортсменка снялась с соревнований.

Пары

Танцы 

WD = спортсмены снялись с соревнований.

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Ссылки 
 Результаты

1997 год в фигурном катании
1997
Универсиада
Январь 1997 года